Командний чемпіонат світу із шахів серед жінок 2009, що проходив з 2 по 11 вересня 2009 року в Нінбо (Китай).
Переможцями чемпіонату стали шахістки збірної Китаю.

Регламент 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Особиста зустріч.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 2-7, 9-11 вересня 2009 року
 Вихідний день: 8 вересня 2009 року
 Початок партій 1-8 тур о 14-30, 9 тур о 10-00 (UTC+8 — час місцевий);

Учасники

Склади команд-учасниць

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Тань Чжун'ї (-2) — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
  Майя Чибурданідзе () — 57,1 % (4 з 7 очок) 
 Хоу Іфань () — 57,1 % (4 з 7 очок) 
 Друга шахівниця:
 Надія Косинцева () — 72,2 % (6½ з 9 очок) 
 Ліліт Мкртчян () — 72,2 % (6½ з 9 очок) 
 Нана Дзагнідзе () — 72,2 % (6½ з 9 очок) 
 Третя шахівниця:

 Інна Гапоненко () — 68,8 % (5½ з 8 очок) 
 Еше Караваде () — 66,7 % (6 з 9 очок) 
 Йоанна Двораковська ()  — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Четверта шахівниця:
 Аліса Мелехіна ()  — 66,7 % (4 з 6 очок)
 Йоанна Майдан ()  — 56,3 % (4½ з 7 очок) 
 Цзюй Веньцзюнь () — 50,0 % (4 з 8 очок)
 Резервна шахівниця:
 Валентина Гуніна () — 81,3 % (6½ з 8 очок)
 Хуан Цянь ()  — 75,0 % (6 з 8 очок)
 Наталя Здебська () — 64,3 % (4½ з 7 очок)

Шахістки з найкращим перфомансом 
 Валентина Гуніна () — 2718 
 Надія Косинцева () — 2608 
 Ліліт Мкртчян () — 2603

Примітки

Посилання 
 2th World Team Chess Championship (women): Ningbo 2009  
 China wins the World Women Team Championship  

Шахові турніри 2009
Командний чемпіонат світу із шахів
Спорт у Китаї
Вересень 2009